V čele Nepálu v jeho novověké historii stáli:

 králové,

od roku 2008
 prezidenti.

Významnými představiteli Nepálu jsou též předsedové vlád – viz premiér Nepálu.